Ра́йтала () — финская фамилия. Известные носители:

  — финская актриса.
 Райтала, Юкка (род. 1988) — финский футболист.